

Patronyme 

 Alison McGovern (1980-),femme politique britannique ;
 Elizabeth McGovern (1961-), actrice américaine ;
 James McGovern (1956-), homme politique écossais ;
 George McGovern (1922-2012), homme politique américain ;
 Jim McGovern (1959-), homme politique américain ;
 Maureen McGovern (1949-), chanteuse et actrice américaine ;
 Michael McGovern (1984-), footballeur nord-irlandais ;
 Patrick McGovern (1944-), anthropologue et archéologue américain ;
 Ray McGovern, officiers de renseignement américain ;
 Terence McGovern (1942-), acteur américain ;
 Terry McGovern (1880-1918), boxeur américain ;
 William Montgomery McGovern (1897-1964), aventurier, anthropologue et journaliste américain.

Patronyme irlandais
Patronyme américain